

Wydarzenia 

 Europa
 13 maja – drugi synod rzymski

495